Sachsenring steht für:

 Sachsenring, Rennstrecke in Hohenstein-Ernstthal
 Grillenburger Dreieck, ehemalige Rennstrecke, vor dem Zweiten Weltkrieg als „Sachsenring“ bezeichnet
 Sachsenring (Köln), Teilstück der Kölner Ringe
 Sachsenring P 240, in Zwickau gefertigter PKW-Typ (1956–1959)
 Sachsenring (Unternehmen), Automobil-Zulieferer und ehemaliger Automobil-Hersteller aus Zwickau
 Sachsenring Bike Manufaktur GmbH, Unternehmen in Sangerhausen, aus der MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke hervorgegangen
 BSG Sachsenring Zwickau, ehemaliger Fußballverein aus Zwickau
 Wanderweg Sachsenring, Rundwanderweg bei Bad Driburg